Klub sběratelů autogramů (zkratka KSA) je sběratelský klub v České republice a Slovenské republice, který sdružuje zájemce o sbírání podpisů (autogramů) a rukopisů (autografů).

Historie 
Klub vznikl v roce 1986 odštěpením od Klubu sběratelů kuriozit, v němž původně existovala sekce pro sběratele autogramů, která vznikla na podzim roku 1973. Zakladatelem klubu byl Ivan Vápenka, který navrhl logo s využitím signatury Mikoláše Alše, které se dodnes používá. Vedle pražského klubu ale současně existoval stejně zaměřený Klub sběratelů v Ostravě, který vedl Jiří Hanibal, a Interes Club Brno pod vedením Romana Drlíka. Klub je zapsaným spolkem.

Činnost 
Klub sdružuje v současnosti přes 260 členů a organizuje dvakrát ročně setkání (jaro a podzim) na Novotného lávce v Praze, jehož součástí je autogramiáda slavných osobností. Účast na autogramiádě je umožněna také veřejnosti. Na podzimním setkání se koná soutěž o nejhezčí autogram ve sbírce.

Klub vydává čtyřikrát ročně časopis Autogram, který obsahuje odborné články členů a osobností na témata, která se věnují sběratelství autogramů, dále zprávy o činnosti klubu, informace o termínech setkání a inzerci.

Členové klubu, ale i další sběratelé autogramů, jsou velmi aktivní ve skupině .

Externí odkazy 
 
 
 

Sběratelství
Sběratelské obory
Záliby
Spolky v Česku
Organizace založené roku 1986